Baka (volk), een volk van Pygmeeën
 Baka (farao), een Egyptische farao
 Baka (Slowakije), een gemeente in Slowakije
 Baka (raketvliegtuig), een Japans kamikazetoestel